«Мыслеформы: данные ясновидческого исследования» () — книга членов Теософского Общества Анни Безант и Чарлза Ледбитера, впервые опубликованная в 1901 году в Лондоне. С позиций теософии она повествует о визуализации мыслей, переживаний, эмоций и музыки.

История написания и публикации 
Данная книга стала итогом совместной работы авторов, начавшейся в 1895 году, когда они приступили к «исследованию тонких планов природы». Их интересовало функционирование человеческого разума, поскольку, как они утверждали, оно «сопровождается передачей во внешний мир мыслеформ».

В сентябре 1896 года Безант сообщила в «Люцифере», что два «теософа-ясновидца» (личности коих не были раскрыты в журнале, хотя о них знали некоторые члены Общества) начали исследование «материи мысли». Её статья под названием Thought-Forms сопровождалась четырьмя страницами иллюстраций различных «мыслеформ, которые исследователи наблюдали и описывали художнику». Цветные рисунки неизвестного исполнения изображали: на первой вклейке — мыслеформы «преданности, жертвенности и набожности», на второй — «раздражения, злости и ярости», на третьей — «трёх видов любви: неопределённой, направленной и эгоистичной» и на четвёртой — «ревности, интеллекта и амбиций». Безант придала статье «научный колорит», не забыв упомянуть Рентгена, Барадюка, Райхенбаха и вибрации в эфире.

Эта «небольшая, но очень важная книга», содержащая цветные иллюстрации форм, которые, как в ней сказано, «создаются в тонкой духо-материи» мыслями, была опубликована в 1901 году. В книге утверждается, что качество мыслей влияет на жизненный опыт их «творца», и что они могут воздействовать на других людей.

Основные положения

Значение цвета 

Авторы пишут, что они, как и многие теософы, убеждены в том, что «мысли — это вещи», и задача их книги — помочь читателю в этом разобраться. В самом начале книги приводится таблица «значения цветов» мыслеформ и ауры человека, связанных с чувствами и эмоциями, начиная от «высокой духовности» (светло-голубой — в левом верхнем углу) и заканчивая «злобой» (чёрный — в правом нижнем углу) — всего 25 цветов. Авторы утверждают, что аура человека — это внешняя часть облакоподобной материи его «высших тел», которые взаимно проникают одно в другое, выходя за границы физического тела. Два из этих тел, ментальное и астральное, отвечают за появление того, что называется мыслеформами.

Движение, излучение, поглощение  

Безант и Ледбитер пишут, что если какое-либо чувство или мысль направлены на другого человека, то созданная при этом мыслеформа движется к нему и «разряжается» на астральную и ментальную составляющие его ауры. Если же мыслеформа не является определённо направленной к кому-либо другому, то она просто «плывёт сама по себе», постоянно излучая вибрации, подобные тем, что были установлены при её создании. Если она не входит в контакт с какой-либо аурой, её излучение постепенно «истощается» и она распадается. Но если ей удаётся войти в резонанс с другой аурой, оказавшейся рядом, тогда она притягивается и поглощается ментальной составляющей этой ауры. Результатом, произведённым в ментальном теле, в которое эта мыслеформа попадёт, будет не просто мысль того же порядка, что и породившая её, но это будет «та же самая мысль». Излучение может подействовать на тысячи людей и возбудить в них те же идеи, что и исходная, но может получиться так, что мыслеформа подействует лишь на некоторых, однако в них она произведёт в точности исходную мысль.

Три принципа и три класса 
В книге утверждается, что «создание мыслеформ» базируется на трёх основных принципах:

Особенность мысли определяет цвет.
Характер мысли определяет форму.
Уверенность мысли определяет ясность очертания.

Авторы определяют следующие три класса мыслеформ:

Принимающие образ думающего. Когда человек думает о том, что он находится в некотором отдалённом месте, или искренне желает находиться там, он создаёт мыслеформу, имеющую вид его самого, которая и появляется там.
Принимающие образ какого-нибудь материального объекта...  [Художник, обдумывающий концепцию своей будущей картины, строит её из материи своего ментального тела, после чего проецирует в пространство перед собой, фиксирует перед своим мысленным взором и затем копирует её. Писатель таким же способом строит из ментальной материи образы своих героев, усилием воли двигает их, как марионеток, и так в деталях разыгрывает перед собой сюжет своего произведения.]
Принимающие собственную форму, выражающую качества, присущие материи, которую они вокруг себя собирают... [Приведённые в книге примеры мыслеформ почти полностью принадлежат к этому классу.]

Примеры мыслеформ 
«Рисовать в блёклых земных красках формы, созданные из живого света других миров, — пишет Безант в предисловии, — это тяжёлая и неблагодарная задача». Авторы утверждают, что изображения в книге «не являются воображаемыми формами, подготовленными неким мечтателем, который думает о том, чтобы они появились». Скорее, «это воспроизведение форм, которые действительно можно было увидеть в то время, когда они создавались обычными мужчинами и женщинами». Авторы «искренне надеются», что их книга заставит читателя осознать «природу и силу своих мыслей и станет для него точкой опоры и превосходным стимулом».

Созданные эмоциями 

На рис. 13 изображена мыслеформа, созданная «сильным желанием личного обладания». Её цвет тусклого и неприятного оттенка, «затемнённый сильным эгоизмом». Особенно характерны эти «загнутые крючки». Творец мыслеформы, видимо, никогда не имел никакого «понятия о самоотверженной любви, изливающейся в радостном служении без всякой мысли о награде».

Авторы пишут, что изображённая на рис. 19 вверху специфическая мыслеформа сопровождала вопрос, демонстрирующий «глубокую мысль и проницательность». Первый вариант ответа не вполне удовлетворил спрашивающего, и его желание добиться полного и исчерпывающего ответа выразилось в том, что мыслеформа приобрела более насыщенный цвет и стала сильнее, чем раньше, напоминать штопор (на рис. 19 внизу).

Рис. 22 и 23 — мыслеформы «убийственного бешенства» (правая) и «нескончаемой ненависти» (левая). Изображение справа «было взято из ауры полупьяного субъекта из лондонского Ист-Энда, когда он сбивал с ног женщину; вспышка сверкнула в её сторону, вызвав взрыв ужаса — она поняла, что её ударят. На той же иллюстрации нарисован направленный в левый нижний угол «стилетообразный дротик» — это мыслеформа постоянной злобы, сильного желания отомстить, вынашиваемого годами и направленного на человека, который нанёс тяжёлое увечье создателю её.

Авторы утверждают, что когда человек внезапно испуган, наблюдается эффект, изображённый на рис. 27. Подчёркивается, что все «полумесяцы» с правой стороны, очевидно «выпущенные» ранее других, не демонстрируют ничего, кроме «сизо-серого цвета страха», но чуть позднее создатель мыслеформы уже частично оправился от шока и начинает злиться, потому что позволил себе испугаться, — последующие «полумесяцы» частично окрашены багряным, что свидетельствует о «смеси гнева и страха», тогда как последний полумесяц чисто багряный — страх уже полностью преодолён и осталось только раздражение.

Созданные переживаниями 
Начиная с рис. 30, книга «меняет направленность», переходя от иллюстраций отдельных мыслей и эмоций к повествованию о событиях. Безант и Ледбитер пишут, что после кораблекрушения, среди «неописуемого беспорядка», три мыслеформы, изображённые на рис. 30, «были одновременно увидены расположенными точно так же, как показано». Авторы продолжают:
«Они поучительны, потому что демонстрируют, как по-разному действует на людей внезапная и серьёзная опасность. Одна из мыслеформ [правая] не показывает ничего, кроме выброса страха сизо-серого цвета, возникшего на фоне крайнего эгоизма, и, к несчастью, подобных ей было много. Признаки разрушения мыслеформы показывают силу и завершённость взрыва, который, в свою очередь, свидетельствует о том, что душа этого человека была полностью охвачена слепым, бешеным ужасом, и что непреодолимое ощущение личной опасности на время исключило любые высшие чувства».

Авторы поясняют, что мыслеформа на рис. 30 слева показывает попытку «обрести утешение в молитве», и таким способом преодолеть страх. Это видно по серовато-голубому цвету, который «поднимается вверх». Однако неровно очерченная нижняя часть мыслеформы свидетельствует, что здесь присутствует почти такой же испуг, как и в мыслеформе справа. Таким образом, один человек имеет шанс «восстановить самоконтроль», другой же остаётся «рабом захлёстывающих его эмоций». Верхняя мыслеформа создана членом команды корабля, ответственным за жизни пассажиров, и она демонстрирует «разительный контраст» той слабости, что была проявлена в двух формах снизу, — «мощную, ясно очерченную и определённую мысль, наполненную силой и решительностью». Оранжевый цвет говорит о его уверенности в своей способности справиться с трудностями, а жёлтый — даёт понять, что его интеллект уже «интенсивно работает». 

Рис. 31, отражающий ещё одну реакцию на событие, представляет «мыслеформу актёра, ожидающего выхода на сцену на премьере». Авторы объясняют, что оранжевая полоса указывает на уверенность в себе, «хотя, несмотря на это имеется и изрядная доля неизбежных сомнений в том, какое впечатление произведёт эта новая пьеса на публику; и в целом, неуверенность и страх перевешивают уверенность и гордость, поскольку бледно-серого больше, чем оранжевого, и вся мыслеформа колеблется подобно флагу, развевающемуся на штормовом ветру».

В мыслеформе слева на рис. 34, как объясняют авторы, нет ничего, кроме «самых высоких и прекрасных чувств». В основании можно заметить выражение глубокого сочувствия, «светло-зелёный показывает понимание страданий» родственников умершего и соболезнование им, а «полоса более глубокого зелёного» показывает отношение к самому умершему. «Глубокий розовый показывает любовь» и к умершему, и к окружающим, в то время как верхняя часть, состоящая из конуса и звёзд над ним, свидетельствует о чувстве в связи с мыслями о смерти:  «голубой выражает её религиозный аспект», в то время как «фиолетовый свидетельствует о благородном идеале» и способности ему соответствовать, звёзды же отражают «духовные устремления». На том же рисунке мыслеформа справа не отражает «ничего, кроме глубокой депрессии, страха и эгоизма... Такие эмоции, как отчаяние и чувство личной утраты, проявились в виде полос коричнево-серого и свинцово-серого цвета», в то время как нижнее ответвление выражает сильное эгоистичное желание «поднять» умершего из могилы.

Созданные медитацией 

Описание в книге изображённого на рис. 38 переживания, как заметил историк Брин, «предвосхищает 1960-е годы некоторых художников» с их стремлением к идеализму: мыслеформа была «создана тем, кто пытался, сидя в медитации, наполнить свой ум надеждой объять всё человечество с целью направить его к высокому идеалу, который так ясно сиял перед его глазами». Способность авторов «видеть вибрации» идей и эмоций демонстрирует, по его мнению, «своего рода духовную синестезию, переводящую религиозное действо в неврологический феномен».

Авторы пишут, что представленная на рис. 41 мысль сопровождалась «преданным стремлением» к тому, чтобы Логос был в таком виде проявлен через медитирующего. Именно это религиозное чувство придаёт «бледно-голубой оттенок» пятиконечной звезде, и её образ интересен тем, что уже много веков «применяется как символ Бога, проявленного в человеке».

Созданные музыкой 

На илл. M, изображающей форму, созданную музыкой Мендельсона, видно жёлтые, красные, синие и зелёные линии, выходящие из церкви. Это, — объясняют авторы, — «показывает динамику одной из партий мелодии — четыре линии, движующиеся почти слитно, представляют сопрано, альт, тенор и бас соответственно». Более того, «фестончатое окаймление, окружающее всё вместе — результат различных ударных мест и раскатистых аккордов „арпеджо“, а плавающие полумесяцы в центре представляют отдельные аккорды, сыгранные стаккато».

На илл. G изображена музыкальная форма по пьесе Гуно. Описывая музыкальную форму на илл. W, «созданную» Вагнером, авторы отмечают в ней удивительное сходство с расположенными одна за другой горными цепями, и оно ещё более усиливается «благодаря массам волнистых облаков, которые клубятся между скал и создают эффект перспективы».

«Мыслеформы» и культура 

По мнению профессора Эллвуда, книга Безант и Ледбитера оказала «заметное влияние на современное искусство». Она предложила миру выйти за рамки «буквализма викторианского искусства», чтобы изображать «сюрреалистические формы и силы», отличающиеся от менее значимых, но видимых форм и сил. Книга «Мыслеформы» продемонстрировала, как символика «астральных красок и форм» может выражать специфику «определённых душевных и ментальных состояний». Она оказала «большое влияние на Кандинского... в качестве одного из существенных факторов, обусловивших гениальное открытие новых перспектив для живописи».

По воспоминаниям Сабанеева, кроме «Тайной доктрины» Скрябин интересовался журналом «Вестник теософии», в котором [с 1908 года] печатались переводы Безант и Ледбитера. Видимо, находясь под впечатлением от их теософских работ, он однажды сказал, что «сильная, могущественная мысль создаёт мыслеформу настолько интенсивную, что она помимо воли вливается в сознание других людей». Исполнение партии света в «Прометее» он представлял себе в виде сияния некой «светящейся материи», каковая должна была наполнять зал.

Историк Брин писал, что Безант и Ледбитер прекрасно понимали, каким «раздражающим материалом» их книга будет для общества, которое оставалось «глубоко консервативным». В начале января 1901 года, когда вышли «Мыслеформы», королева Виктория всё ещё правила Британией. «Модернизма», не только как движения, но даже как концепции, не существовало. Когда «изучаешь западный мир начала 20-го века, не очень-то легко согласиться», что Безант, Ледбитер и их коллеги не заслуживают более заметного места в анналах как абстрактного искусства, так и истории модернизма. Как заметил искусствовед Крамер, «что особенно поразительно в отношении взглядов художников, которые в первую очередь ответственны за создание абстракционизма, так это их связь с оккультной доктриной». Йейтс, Элиот, Малевич, Кандинский, Мондриан были увлечены теософией. В первые десятилетия двадцатого века это было «широко распространённым компонентом западной культурной жизни».

Таким образом, — резюмирует Брин, — «Безант и Ледбитер сыграли пусть и небольшую, но всё же интригующую роль» в формировании глобализированной культуры 21-го века, которая объединяет Восток и Запад, мистику и рационализм, звуки и зрительные образы.

Критика 
Академическая наука относит деятельность «исследователей», подобных авторам данной книги, к разряду «псевдонауки», поскольку она основана на концепции экстрасенсорного восприятия. Вера в «существование мыслеформ» всё ещё находит своих приверженцев в рядах теософов, последователей Нового мышления, Нью Эйдж и в неоязыческих движениях, включая Викку.

Е. И. Рерих, последовательный и бескомпромиссный критик практически всех сочинений Ч. У. Ледбитера, назвала его «злым гением теософского движения» и дала следующее объяснение своего отношения к нему:
«Ледбитер был очень вреден в силу своего психизма, развитого за счёт духовности. Великие Учителя хотели обезвредить его, удержав его некоторое время вблизи ауры г-жи Блаватской. После её смерти он втёрся в доверие и дружбу г-жи Безант и стал её чёрным гением. На его совесть нужно отнести большинство её тяжких заблуждений. Низший психизм в соединении с патологически извращённой натурой и нечестностью расцвели в махровый букет самых безвкусных и лживых изложений».

Переиздания и переводы 
На протяжении более чем 115-и лет после первой публикации книга неоднократно переиздавалась (в 1971 году — в 8-й раз). Была переведена на несколько европейских языков: итальянский, немецкий, французский и другие. Русский перевод книги, выполненный К. А. Зайцевым, был впервые опубликован издательством «Новый центр» в 2001 году.

См. также 
 «Clairvoyance»
 «How Theosophy Came to Me»
 «Оккультная или точная наука?»
 «Оккультная химия»
 Теософия и наука
 Теософия и христианство
 Тульпа
 «Чакры»
 «Человек: откуда, как и куда»

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на русском языке

 
 
 
  
 
 
 

Публикации оккультистов

Ссылки 

 «Thought-Forms», проект «Гутенберг».
 «Thought-Forms».
 «Мыслеформы».
 «Мыслеформы».

Книги по алфавиту
Книги 1901 года
Сочинения Анни Безант